Хо́льмберг () — шведская фамилия. Известные носители:
 Хольмберг, Арвид (1886—1958) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Хольмберг, Карл (1884—1909) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Хольмберг, Освальд (1882—1969) — шведский гимнаст и перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1908 и 1912.
 Хольмберг, Отто Рудольф (1874—1930) — шведский ботаник, работавший в Лунде.
 Хольмберг, Рольф (1914—1979) — норвежский футболист, боксёр и конькобежец.
 Хольмберг, Хенрик (род. 1963) — шведский кёрлингист.
 Хольмберг, Эрик Бертиль (1908—2000) — шведский астроном.

См. также 
 Холмберг